Congregación Hidalgo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Congregación Hidalgo, Acayucan, Veracruz, 
 Congregación Hidalgo, Tlapacoyan, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar